Мохамма́д Али́ «Афши́н» Пейровани́ (; 6 февраля 1970 года, Шираз, Остан Фарс, Шаханшахское Государство Иран), наиболее известен как Афши́н Пейровани́ — иранский футболист, выступавший на позиции защитника. Ныне футбольный тренер и функционер. Является одной из легенд тегеранского клуба «Персеполис» и национальной сборной Ирана. Ныне является исполнительным директором (руководителем) в национальной сборной Ирана, спортивным директором клуба «Персеполис».

Основную часть своей игровой карьеры провёл в тегеранском клубе «Персеполис» (209 игр и 14 голов в 1993—2004 годах). Вместе с тегеранским клубом выиграл все возможные футбольные титулы Ирана. До перехода в «Персеполис» выступал за клубы «Барк Шираз» и «Банк Тежарат». Завершил карьеру в качестве футболиста в 2005 году в составе тегеранского клуба «Пайкан».

С 1993 по 2002 год выступал за национальную сборную Ирана (66 игр). Участвовал вместе со сборной на чемпионате мира 1998 во Франции, Азиатских играх 1994 года, в розыгрышах Кубка Азии.

Тренерскую деятельность начал в 2008 году, в ноябре того года встав у руля тегеранского клуба «Персеполис». Возглавлял «красных» до февраля 2009 года. В 2010 году возглавлял тегеранский «Стил Азин», а в 2012—2013 годах «Санг Ахан» из города Йезд. Родственники Афшина Амир Хоссейн и Голам Хоссейн также занимаются тренерской деятельностью.

Ссылки 
 Профиль на сайте soccerbase.com 
 

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Пайкан»
Игроки ФК «Персеполис»

Игроки ФК «Барг Шираз»
Футбольные тренеры Ирана
Тренеры ФК «Персеполис»
Футбольные функционеры